Barrien bezeichnet:

 Barrien (Groß Lessen), Ortsteil der Ortschaft Groß Lessen, Sulingen, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Barrien (Syke), Ortsteil der Stadt Syke, Landkreis Diepholz, Niedersachsen

Barrien ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Schmidt-Barrien (1902–1996), deutscher Autor und Dramaturg